Фридрих Кристиан Хеббель (также Геббель, ; 18 марта 1813, Вессельбурен Гольштейн — 13 декабря 1863, Вена) — немецкий драматург. Лауреат премии Шиллера (1863).

Крупнейший драматург в период между Шиллером и Гофмансталем.

Биография 
Сын голштинского каменщика; воспитывался в строгом протестантском духе и вырос, терпя материальные лишения, в народной среде, полной древних сказаний и суеверий; эта среда определила склонность Хеббеля к мистицизму, к которому он тяготел в течение всей своей жизни.

Психология Хеббеля сложилась в период гегельянства и предшествования объединения Германии. Ещё студентом в Гейдельберге он охарактеризовал своё время как эпоху, когда «готовится решение на целое тысячелетие»; он рано понял, что в его век столкнулись два мира: феодализм и капитализм.

В первое время он находился под влиянием романтиков — Уланда, Клейста, и, особенно, И. Гёрреса. Уже тогда выявилось и внутреннее противоречие в мировоззрении Хеббеля, противоречие между его склонностью к мистицизму и рационалистическими устремлениями эпохи.

От романтиков Хеббель повернул к «Молодой Германии» и одно время даже сотрудничал в «Телеграфе» К. Гуцкова. Но половинчатость, вечное колебание младогерманцев отталкивали его.

Основной задачей своей жизни он считал «символизацию внутренних переживаний, поскольку они выразились в значительных моментах». Для этой «символизации» Хеббель старался приспособить трагедию классицизма и романтизма (в переработанной Грильпарцером форме), превращая её в арену борьбы проблем современности.

Основной проблемой создатель современной бюргерской психологической драмы, каковым является Хеббель, считал взаимоотношение индивидуума с обществом.

Познакомившись с философией Гегеля и его диалектикой, Хеббель переносит все социальные конфликты своего времени из мира реального в мир идей и признаёт борьбу идей высшим принципом драматического искусства вообще; развертывание общественных коллизий и вечный прогресс Хеббель мыслил по гегелевской триаде: старое и новое, уходящее и становящееся сталкиваются и в страстных муках рождают новую форму бытия.

При таких исторических столкновениях становится особенно ясной необходимость в сильном индивидууме для выявления вечной идеи. В противоречии со становящимся, погибая в борьбе с «всеобщностью», индивид создаёт новое бытие.

Идя своим путём, сильный человек совершает преступление, ибо отделяется от целого, к которому принадлежит, но это преступление неизбежно: на нём зиждется прогресс «мирового организма».

В этой неизбежности Хеббель видит сущность трагического. Для разрешения этих конфликтов Хеббель в своих первых двух трагедиях («», 1841 и «Женевьева», 1843) нуждался ещё в сверхчеловеке, в святых.

В первой трагедии сказывается влияние младогерманцев (эмансипация женщин), а во второй — влияние романтизма и воскрешенных им средневековых «народных книг».

Несомненно, что «Молодая Германия» вызвала в Хеббеле интерес к современным социальным вопросам. Когда в 1843 Хеббель познакомился в Париже с радикальной немецкой эмиграцией (А. Руге, Гейне и др.), он там же написал социальную трагедию «» (1844), в которой дана картина гибели ремесленного мира с его узким кругозором, старой моралью и предрассудками.

Здесь уже нет сверхчеловека и отсутствует личная вина героев: все действуют по законам социальной необходимости. Трагедия в том, что действующие лица не понимают происходящего вокруг них. «Мария Магдалина» — похоронная песня миру, из которого вышел сам поэт. После путешествия в Италию Хеббель поселился в Вене.

Там он написал в романтическом духе две слабых трагедии — «Юлия» и «Трагедия в Сицилии». Революцию 1848 Хеббель встретил со смешанным чувством: он боялся «безумия коммунизма», который разрушает культуру.

Пока борьба шла за конституцию, он принимал деятельное участие в движении, агитировал за свободу союзов, печати и т. п. и выставил свою кандидатуру во франкфуртский и австрийский парламенты, куда однако не был избран.

Но когда революционная борьба приняла более резкие формы, он в своих корреспонденциях в аугсбургскую «Всеобщую газету» выступил против левой демократии, хотя отрицательно отзывался и о реакции. Своим идеалом он считал конституционную монархию и примирение революции с реакцией. В 1850-х и 1860-х гг. Хеббель проповедовал объединение Германии.

Выражая таким образом идеи наиболее умеренной буржуазии, Хеббель в пореволюционный период своего творчества создал высшие образцы психологической драмы, связывая всегда столкновение двух мировоззрений в мировой истории с борьбой мужской и женской психики: в трагедии «Ирод и Марианна» (1850) азиатско-деспотический мир (в лице Ирода) погибает при столкновении с западно-римской культурой и только что нарождающимся христианством (в лице Марианны); языческий эгоизм побеждается христианским альтруизмом, новым пониманием индивидуума.

В другой трагедии — «» (1856) — герой (Кандавл) согрешил, совершив «бесчестный» в смысле тогдашней морали поступок, и должен поэтому погибнуть. Эта трагедия является апологией «идеи обычая и нравственности»; Кандавл, умирая, сознаёт себя виновным: лишь тот смеет нарушить «сон мира» и вводить реформы, кто в состоянии дать что-нибудь более возвышенное, чем то, что уже существует (направлено против революционных требований 1848).

Ещё более характерна для мировоззрения Хеббель этого времени трагедия «» (1855), где на фоне борьбы средневекового бюргерства с патрициями показываются взаимоотношения индивида и общества: как бы велик и гениален ни был индивид (герцог), он должен подчиняться законам и традициям общества, так как общество, государство выражает идею и волю всего человечества, — в индивиде же развиваются лишь некоторые элементы общечеловеческой идеи.

Агнеса же — эта современная амазонка из бюргерства, в которую герцог влюбился, — также должна погибнуть, ибо уже одно её существование грозит гибелью государству и многим тысячам его граждан. В лице герцога и Агнесы Хеббель хотел показать вредность «безумного стремления к эмансипации личности» как с точки зрения революционной, так и консервативной партий.

И наконец в грандиозной трилогии «» (1862), в которой гениальность Хеббеля выражена ярче всего, — опять сталкиваются два враждебных мира: язычество и христианство. Характернейшее художественное свойство драм Хеббеля — это перенесение диалектики мирового процесса на характеры героев: каждое действующее лицо, каждая речь и каждая сцена развиваются в тезисах и антитезисах, чтобы иллюстрировать противоречие между субъектом и объектом, индивидуумом и обществом. Драмы насыщены напряженными моментами и внутренними противоречиями, сцены с их логической необходимостью действуют угнетающе.

Хеббель писал также стихи («Gedichte», 1842, «Neue Gedichte», 1848) и комедии («Diamant», 1847, «», 1851), но они не имеют большого значения в его творчестве.

Гораздо важнее для понимания Хеббеля его поэма «Мать и ребенок» (1859), где он старается смягчить классовый антагонизм между бедными и богатыми и восхваляет нравственность и буржуазный брак как непоколебимые устои государства.

Хеббель оставил кроме того ряд драматических фрагментов: так он взялся за обработку сюжета «Димитрия», которым он хотел открыть новый период своего творчества, посвященный изображению крупных исторических конфликтов более близкой эпохи; начал драму «Первый смертный приговор» (1848), в которой хотел показать выгоды и неизбежность конституционного управления; задумал драму «Zu irgend einer Zeit» — «драму будущего», где должен был изобразить общественный строй, основанный на подчинении идеи индивидуализма идее общечеловечности. Большое значение для понимания его творчества имеют также его дневники, изданные в 1885 и охватывающие всю жизнь Хеббель с 20-летнего возраста.

При жизни он был мало популярен. Лишь когда в конце XIX и начале XX веков мелкобуржуазные и радикальные литературные течения поставили социальный вопрос в заостренной форме, общество вернулась к геббелевским концепциям социальных конфликтов, осложненным «общечеловеческими» и сексуальными проблемами.

Попытка популяризировать его драмы в России была сделана театром Комиссаржевской.

В честь «Юдифи» Хеббеля назван астероид (664) Юдифь, открытый в 1908 году.

В честь «Женевьева» Хеббеля назван астероид (680) Геновева, открытый в 1909 году.

Библиография 

 Переводы произведений Хеббеля:
 Избранное.: В 2 т. — М., 1978.
 Мотив народной песни.
 Ребёнок.
 Сон.
 Драма.
 Стихотворения, перев. А. Плещеева;
 Из драмы «Магдалина», перев. А. Плещеева.
 Немецкие поэты в биографиях и образцах, под ред. Н. Гербеля, СПб., 1877;
 Михаловский Д., Иностранные поэты и оригинальные стихотворения, СПб., 1896;
 Плещеев А., Стихотворения, под ред. П. Быкова, 4-е изд. А. Маркса, СПб., 1905;
 Собрание сочинений В. Жуковского (различные изд.);
 Юдифь, Трагедия, перев. В. Гофмана, изд. «Антик», М., 1908;
 Десять дней, Трагедия, перев. В. Гофмана, изд. 2-е, «Антик», М., 1910;
 F. H., Historisch-kritische Ausgabe der Werke, 12 Bde; Briefe, 8 Bde; Tagebücher, 4 Bde., изд. R. M. Werner, 1901 (3-е изд. Julius Wahle, 1920).
 Гоннегер И., Очерк литературы и культуры XIX ст., СПб., 1867;
 В. М. Р., Из истории немецкой литературы XIX века, «Русская мысль», 1890, кн. VIII;
 Аникст А. А. Фридрих Геббель // Теория драмы на западе во второй половине XIX века. — М., 1988;
 Дежуров А. С. Пантрагедия Ф.Геббеля «Юдифь» // Зарубежная литература XIX век Практикум для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля. — М., «Флинта-Наука», 2002. — С. 104—122;
 Карельский А. В. «Лишь в человеческом сердце рождается рок». (Драматургия Ф.Геббеля) // Карельский А. В. От героя к человеку. — М., 1990;
 Карельский А. В. Фридрих Геббель // Геббель Ф. Избранное.: В 2 т. — Т. 1. — М., 1978;
 Корш В., Всеобщая история литературы, т. IV, СПб., 1892;
 Меринг Ф. Геббель // Меринг Ф. Избранные труды по эстетике.: В 2 т. — Т. 2. — М., 1985;
 Меринг Фр., Сборник «Мировая литература и пролетариат», русск. перев., М., 1925;
 Шерер В., История немецкой литературы, ч. II, СПб., 1893;
 Kutscher A., Hebbel als Kritiker des Dramas, 1907;
 Schmidt, Hebbel’s Dramatechnik, 1907;
 Wallberg E., Der Stil von Hebbel’s Jugenddramen, 1909;
 Wagner A. M., Das Drama Fr. Hebbels. Eine Stilbetrachtung des Dichters und seiner Kunst, 1911;
 Fassbinder F., Hebbel, 1913;
 Walzel O., Hebbel und seine Dramen, 1913 (2-е изд., 1919);
 Tannenbaum E., Hebbel und das Theater, 1914;
 Federn Etta, Fr. Hebbel, 1920;
 Weiss T., Hebbel’s Verhältnis zur Welt des Gegenständlichen und zur bildenden Kunst, 1920;
 Bartels A., Hebbel’s Herkunft und andere Hebbelfragen, gründlicherörtert, 1921;
 Bab J., Das Werk Fr. Hebbel’s, 1923;
 Strecker K., Fr. Hebbel. Sein Wille, Weg und Werk, 1925;
 Wagner G., Komplex, Motiv und Wort in Hebbel’s Lyrik, 1927.
 Wuetschke H., Hebbel-Bibliographie (Veröffentlichungen der Bibliographischen Gesellschaft, 6 Bde), 1910.

Примечания

Ссылки 

Драматурги Германии
Писатели Германии XIX века
Немецкие писатели XIX века
Поэты Германии
Немецкие поэты
Похороненные на Мацлайнсдорфском лютеранском кладбище
Лауреаты премии Шиллера (Пруссия)